Název Polná mohou nést:

 Polná – obec v okrese Jihlava
 Polná na Šumavě – obec v okrese Český Krumlov
 Polná u Českého Krumlova – katastrální území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Polná (Hazlov) – část obce Hazlov v okrese Cheb

Externí odkazy